Det finns flera artiklar om personer med namnet Gunnar Holmgren:

Gunnar Holmgren (ämbetsman) (född 1957), tidigare landshövding i Västernorrlands län, sedan 2019 generaldirektör för Arbetsgivarverket, 
Gunnar Holmgren (läkare) (1875–1954), öron-, näsa- och halsläkare och universitetslärare